synoniem voor micro-organisme
Microben (Pauline Wiertz), kunstwerk van Pauline Wiertz met afbeeldingen van micro-organismen op het WG-Plein, Amsterdam-West